Дми́трий Плетнёв:
 Плетнёв, Дмитрий Андреевич (род. 1998) — российский футболист.
 Плетнёв, Дмитрий Дмитриевич (1871/72—1941) — российский и советский врач-терапевт, научный деятель и публицист.